Laaz bezeichnet:
Lazy pod Makytou, deutsch Laaz, Ort in der Slowakei
Johann von Laatz, auch Laaz, Alchemist